Andrews este un nume comun din onomastica limbii engleze, care se poate referi la

Nume de familie 
 Andrews (nume de familie), listă de persoane care au Andrews ca nume de familie

Locuri 
 Andrews, Florida
 Andrews, Indiana
 Andrews, Carolina de Nord
 Andrews, Oregon
 Andrews, Carolina de Sud
 Andrews, Texas
 Andrews Air Force Base, bază militară americană lângă Washington, D.C., locul unde staționează avionul prezidențial american, cunoscut sub numele de "alint", Air Force One
 Andrews University (Michigan)

Alte utilizări 

 Joseph Andrews, roman de Henry Fielding
 An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews, un roman parodie
 Andrews (companie), companie de autobuze, care a operat în orașul Sheffield, South Yorkshire, England. Ulterior, în anii 1990, a fost cumpărată de Yorkshire Traction.

Vezi și 
 Andrewsville, Ontario
 Sfântul Andrews (dezambiguizare)

Nume proprii